Лестандер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лестандер, Клас (1931—2023) — шведский биатлонист, первый олимпийский чемпион по биатлону.
 Лестандер, Кристина (урожд. Кристина Вирц) (род. 1962) — швейцарская кёрлингистка.
 Лестандер, Ове (род. 1941) — шведский лыжник, призёр чемпионата мира.